Тип «Форрестол»  — серия тяжёлых ударных авианосцев США 1950-х годов. Были созданы после переоценки высшим военным командованием эффективности флота по результатам боевого применения авианосцев в Корейской войне и выделения средств на строительство новых больших кораблей. В основу конструкции авианосцев типа «Форрестол» легли также конструкторские решения нереализованной серии авианосцев типа «Юнайтед Стейтс». В 1952—1959 годах были построены четыре авианосца типа «Форрестол», ставшие крупнейшими среди построенных до них боевых кораблей. Модернизацией типа «Форрестол» явилась и позднейшая серия авианосцев типа «Китти-Хок». Авианосцы типа «Форрестол» применялись в ряде конфликтов, включая Вьетнамскую войну и в течение двух десятилетий, вместе с типом «Китти-Хок», составляли основу авианосного флота США до появления атомных авианосцев типа «Нимиц». В поздние годы, авианосцы типа «Форрестол» частью были выведены в резерв или переоборудованы в учебные авианосцы, а окончательно сняты с вооружения они были в 1993—1998 годах.

Представители

Литература